Hatteras Island, voorheen Croatoan Island, aan de kust van North Carolina
Croatoan, een kort verhaal uit 1975 van Harlan Ellison 
 Een alternatieve spelling van de Croatan, een indianenstam in Noord-Amerika
 Het woord Croatoan, in 1590 gevonden bij de "Verdwenen Kolonie" van Roanoke (kolonie)
Croatoan, een aflevering van de televisieserie Supernatural